Panama wystartowała po raz pierwszy na letnich IO w 1928 roku na igrzyskach w Amsterdamie. Kolejny start miał miejsce 20 lat później na igrzyskach w Londynie w 1948 roku i od tamtej pory reprezentacja Panamy startowała na wszystkich igrzyskach (oprócz igrzysk w 1956 i 1980 roku). Jedynym panamskim mistrzem olimpijskim jest Irving Saladino, który zdobył medal na igrzyskach w Pekinie w 2008 roku.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!